Municipio de Weldon puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Weldon (Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Halifax.
 Municipio de Weldon (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Benzie.